Алекса́ндр Аване́сов:
 Аванесов, Александр Аршавирович (1955—2017) — российский поэт, переводчик с французского языка, бард.
 Аванесов, Александр Михайлович (1901—1942) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.